Afričko prvenstvo u nogometu za žene se održava od 1991. godine. Engleski naziv je African Cup of Nations.

Rezultati dosadašnjih prvenstava 

1obično natjecanje, '91. i '95. nije bilo domaćina završnog natjecanja, "regular competition format"

Ž